Tipsy – gruppo di musica elettronica statunitense
 Tipsy – singolo di J-Kwon del 2004, dall'album Hood Hop
 Tipsy – traccia dell'album Epiphany di T-Pain del 2007
 Tipsy (In Dis Club) – singolo di Pretty Ricky del 2009, dall'album Pretty Ricky